Bustillo del Oro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bustillo del Oro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Bustillo del Oro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar